Rasilainen ist der Familienname folgender Personen:

 Ari Rasilainen (* 1959), finnischer Dirigent
 Jukka Rasilainen, finnischer Opernsänger (Bassbariton)